Bernard Brodie ist der Name folgender Personen:

* Bernard Brodie (Militärstratege) (1910–1978), US-amerikanischer Militärstratege
 Bernard B. Brodie (1907–1989), US-amerikanischer Biochemiker und Pharmakologe